Prüfpläne sind Arbeitsanweisungen für Qualitätssicherungs-Aufgaben
 in ISO-Qualitätsmanagementsystemen, siehe Prüfplan (DIN EN ISO 9000 ff),
 in der Good Clinical Practice (GCP), siehe Prüfplan (klinische Studie),
 in der Good Laboratory Practice (GLP), siehe Prüfplan (Labor).